Klein Mohrau, auch Kleinmohrau ist der Name mehrerer Orte:

Malá Morava, Okres Šumperk, Tschechien
Malá Morávka, Okres Bruntál, Tschechien